Leesdale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leesdale (Alabama)
 Leesdale (Kalifornien)
 Leesdale (Mississippi)